Jaskulsky ist der Familienname folgender Personen: